Чемпионат мира по фигурному катанию 1982 года был проведён Международным союзом конькобежцев 9—14 марта в Копенгагене, Дания. Соревнования проводились в категориях женское одиночное катание, мужское одиночное катание, парное катание и в танцах на льду. В соревнованиях приняло участие рекордное количество спортсменов 132 фигуристa.

Чемпионами мира стали среди женщин представитель США Элайн Зайяк, среди мужчин представитель США Скотт Хамильтон, среди пар представители ГДР Сабине Бэсс и Тассило Тирбах, представители Великобритании Джейн Торвилл и Кристофер Дин победили в танцах.

Медальный зачёт

Результаты

Мужчины

Женщины

Пары

Танцы

Ссылки 
 
 
 
 

Мир1982
Международные спортивные соревнования в Копенгагене
Март 1982 года